Roncaccio steht für:
 Roncaccio Superiore, Ortsteil der Gemeinde Rimella in der Provinz Vercelli, Italien
 Roncaccio Inferiore, Ortsteil der Gemeinde Rimella in der Provinz Vercelli, Italien
 Roncaccio, Fraktion der Gemeinde Leggiuno in der Provinz Varese, Italien
 Roncaccio, Ortsteil der Gemeinde Curio im Kanton Tessin, Schweiz
 Roncaccio, Fraktion der Gemeinde Monteggio im Kanton Tessin, Schweiz